Le coup turc est une combinaison de base du jeu de dames utilisant une dame de l'adversaire pour initier une rafle. Elle est connue sous ce nom depuis 1770.

Principe du coup turc 

C'est un sacrifice d'au moins quatre pièces pour piéger une dame adverse. Cette dernière finit sa rafle à côté du pion qui va la prendre, avec ceci de particulier qu'elle vient de prendre le pion sur lequel elle vient buter, ainsi que le pion de soutien de la pièce qui va la prendre. 

Ce coup illustre l'ensemble des règles de prise au jeu de dames :
 La rafle de quatre pions (voir diagramme) est imposée par la règle de la prise majoritaire.
 La dame bute contre un pion qu'elle vient de prendre car il est interdit de prendre deux fois la même pièce.
 Et la dame ne peut pas prendre le pion qui la menace car on ne retire les pièces prises du damier qu'une fois la rafle complètement terminée.

Avec sa rafle rectangulaire, ce mécanisme singulier est d'autant plus étonnant que la dame est prise par une pièce sans soutien.

Quand la dame prend le pion de soutien mais pas la pièce servant de butée, on parle de « coup demi-turc ». La butée pouvant alors être de la même couleur que la dame. Ce coup est tellement proche du coup turc que plusieurs auteurs ne les distinguent pas.

Lorsque la dame vient buter contre une pièce qu'elle vient de prendre sans être le premier chaînon de la rafle finale, il s'agit plutôt du coup suisse.

Ainsi le coup turc possède à la fois une caractéristique du coup suisse et du coup demi-turc.

Appellation « coup turc » 
On doit vraisemblablement l'appellation de ce mécanisme à Manoury qui en donne la description en 1770.

Étudiant l'origine du jeu, Manoury relate sa rencontre dans les années 1750 avec un jeune Turc récemment arrivé en France, très bon joueur et connaissant une variante jouée à Istanbul dans laquelle la dame a les mêmes déplacements. Cette rencontre étaye selon lui l'hypothèse d'une origine orientale du jeu.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

turc